Лазо Костић се може односити на:
 Лазо М. Костић (1897-1979), професор Београдског универзитета
 Лаза Костић (1841-1910), српски песник